Diga di Bannalp – diga che sbarra il fiume Bannalpbach, nel canton Nidvaldo.
 Bannalpsee – lago creato dalla diga.
 Bannalp (regione montagnosa) del canton Nidvaldo.